Servische volleybalploeg (mannen)
 Servische volleybalploeg (vrouwen)